El término puede referirse a:
 Diagrama de esfuerzos axiales
 Diagrama de esfuerzos cortantes
 Diagrama de momentos flectores
 Diagrama de momentos torsores